Gerberoy est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Gerberoy, commune française du département de l'Oise en région Hauts-de-France ;
 Lachapelle-sous-Gerberoy, commune française du département de l'Oise en région Hauts-de-France.

Patronyme 

 Richard de Gerberoy (-), prélat catholique, évêque d'Amiens.

Histoire 
 Bataille de Gerberoy, ou bataille d’Arondel, bataille entre les Français et les Anglais, le , pendant la guerre de Cent Ans, à Gerberoy, en Beauvaisis, dans la région de Picardie.

Peinture 
 Clair de Lune à Gerberoy (1904), peinture par le peintre post-impressionniste français Henri Le Sidaner ;	 
 La table au jardin blanc à Gerberoy (1900), peinture par Henri Le Sidaner; 
 The House of Gerberoy : Evening (vers 1930), peinture par Henri Le Sidaner;

Patronyme français